Азо́вская:
 Азовская — станица в Северском районе Краснодарского края.
 Азовская — грузопассажирская железнодорожная станция в селе Азовское, Крым.
 Азовская, Татьяна Николаевна (1948—2019) — член Союзов писателей СССР, Казахстана и России

См. также 

 Азовская губерния
 Азовская улица
 Азовская военная флотилия